Сушево може да се отнася за:

 Сушево, село в Община Завет, България;
 Сушево, село в Община Василево, Северна Македония;
 Сушево, село в Община Куманово, Северна Македония;
 Сушево, село в Община Щип, Северна Македония.